Graccianesi – abitanti di Agrestone
Graccianesi – abitanti di Gracciano dell'Elsa